Artannes kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Artannes-sur-Thouet, kommun, departementet Maine-de-Loire i regionen Pays-de-la-Loire, 
 Artannes-sur-Indre, kommun, departementet Indre-et-Loire i regionen Centre-Val de Loire,